Caspar Bartholin (també Berthelsen o Bartholinus) pot referir-se a:

 Caspar Bartholin el Vell (1585-1629), teòleg danès i professor de medicina
 Caspar Bartholin el Jove (1655-1738), anatomista danès